Knallstein heißen:

 Großer Knallstein, 2599 m, in den Niederen Tauern 
 Kleiner Knallstein, 2378 m, in den Niederen Tauern
 Knallstein (Tennengebirge), 2233 m, im Tennengebirge in Salzburg